Жако (Серый попугай) — птица семейства попугаевых, единственный вид рода.
 Жако — аул в Хабезском районе Карачаево-Черкесской Республики, Россия.
 Жако Ван Дормель (род. 1957) — бельгийский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер.
 Жако, Павел Петрович (1798—1860) — российский (выходец из Франции) архитектор и строитель, представитель позднего классицизма.

См. также 
 Дом Жако